Tenacious D é o álbum de estreia da banda de rock homônima Tenacious D, lançado a 25 de Setembro de 2001.

Faixas
Todas as faixas são assinadas por Tenacious D, exceto onde indicado.

Créditos 
Tenacious D
 Jack Black - voz e violão
 Kyle Gass - violão e vocal de apoio

Músicos Adicionais
 Dave Grohl - bateria e guitarra (faixas 1, 3, 4, 7, 8, 11, 18, 20, 21)
 Steve McDonald - baixo
 Warren Fitzgerald - guitarra
 Page McConnell - teclados
 Alfredo Ortiz - percussão (faixas 3, 15, 18, 20)
 Woody Jackson - sítara em "Kielbasa"
 Andrew Gross - cordas em "Wonderboy" e "Fuck Her Gently"
 Ken Andrews - guitarra (faixas 3, 10, 11, 15)
 John King - ecoplex em "Explosivo"

Álbuns de Tenacious D
Álbuns de estreia de 2001